Старосільська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Старосільська вулиця — вулиця в Дніпровському районі;
 Старосільська вулиця — вулиця в Деснянському районі (с. Троєщина).
 Старосільська вулиця — вулиця в місті Луцьк.

Вулиці